Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich 2024 – 28. edycja mistrzostw świata w lotach narciarskich, które odbędą się w 2024 r. na Kulm w austriackim Bad Mitterndorf. Będą to szóste w historii zawody tej rangi rozgrywane w tym miejscu (poprzednio w 1975, 1986, 1996, 2006 i 2016).

Decyzję o wyborze Bad Mitterndorfu na gospodarza Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2024 ogłoszono 1 kwietnia 2021. Pierwotnie wydarzenie miało odbyć się w Harrachovie, jednak Czesi zrezygnowali z takiej możliwości ze względu na problemy techniczne oraz finansowe związane z obiektem Čerťák.

Przypisy 

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
Skoki narciarskie w Austrii